A Fylkir, teljes nevén Íþróttafélagið Fylkir egy izlandi labdarúgócsapat. A klubot 1967-ben alapították, jelenleg az első osztályban szerepel. Székhelye Reykjavík.

Története

Sikerek 

 VISA-bikar: 2 
Győztes: 2001, 2002

 Úrvalsdeild: 0
Második: 2000, 2002

Jelenlegi keret

Kölcsönben

Vezetőedzők

Külső hivatkozások 
 Hivatalos weboldal
 Hivatalos szurkolói oldal

Izlandi labdarúgócsapatok
1967-ben alapított labdarúgócsapatok